WordStat est un logiciel d'analyse de texte. Il combine des techniques d’analyse de contenu par dictionnaire et des algorithmes d’exploration de texte (« text mining ») permettant de traiter des données textuelles.

Le logiciel a été développé et commercialisé en 1998 par le chercheur universitaire Normand Péladeau de la compagnie Recherches Provalis. La dernière version 7 a été lancée en 2014. 

WordStat est principalement utilisé en analyse d’affaire et en analyse compétitive des sites web, de même que pour l’analyse des sentiments, l’analyse de contenu, l’extraction automatique des thèmes des médias sociaux, etc.

Quelques fonctions de WordStat 8.0  
Catégorisation du contenu en utilisant des dictionnaires des mots et expressions
Classification des documents.
Extraction automatique des sujets en utilisant des échelles de classification hiérarchique et des échelles multidimensionnelles
Extraction automatique des principaux thèmes en utilisant la modélisation thématique (topic modeling)
Analyse de correspondance afin d’identifier des mots ou des concepts associés à des données catégorielles.
Reliée une information non structurée avec des données structurées tel que des dates, des chiffres, ou des données catégorielles.
Outils de visualisation afin de voir et d’interpréter des résultats d’analyses de textes.

Notes et références

Liens externes 
 WordStat Logiciels d'analyse de texte.
 Revue du magazine Research.
 Revue par le site web kdnuggets.

Logiciel applicatif